Orange County (Pilot nella versione originale) è il primo episodio della prima stagione della serie televisiva statunitense The O.C., trasmesso in prima assoluta sul canale televisivo statunitense Fox il 3 agosto 2003 nella versione originale, e successivamente, doppiato in italiano, il 7 settembre 2004 sul canale televisivo italiano Italia 1.

I direttori del casting Patrick J. Rush e Alyson Silverberg, hanno iniziato a scegliere il cast principale circa otto-dieci settimane prima dell'inizio delle riprese. Il ruolo di Ryan Atwood, che infine venne dato a Ben McKenzie all'ultimo minuto, fu quello più difficile da assegnare. Il personaggio di Seth Cohen (Adam Brody), era quello che ricordava di più la personalità di Schwartz in certi aspetti, cosa che lo rese perfetto per la parte. Altri personaggi centrali dell'episodio pilota sono i genitori di Seth - Sandy (Peter Gallagher) e Kirsten (Kelly Rowan) - e la bella vicina adolescente Marissa Cooper (Mischa Barton).

L'episodio pilota è stato generalmente ben accolto dalla critica e valse a Schwartz una nomination al Writers Guild of American Award per la miglior sceneggiatura in una serie drammatica. Rush e Silverberg ricevettero una candidatura all'Artios Award per il miglior casting in una serie drammatica. Originariamente trasmesso e rilasciato in un rapporto di 1,33: 1, è stato rimasterizzato in un rapporto widescreen per il DVD The O.C. The Complete Series uscito nel mese di novembre 2007.

Trama 
Ryan Atwood è un adolescente che vive insieme al fratello Trey, alla madre alcolizzata Dawn ed al compagno di lei, A.J. a Chino. Una sera, spinto dal fratello, seppur con qualche incertezza, lo aiuta a rubare una Chevrolet Camaro. In breve attirano l'attenzione della polizia, i due fratelli cercano di fuggire a bordo dell'auto rubata, ne sussegue un incidente ed entrambi vengono arrestati. In prigione Ryan  conosce Sandy Cohen, un difensore d'ufficio, il quale gli paga la cauzione, purtroppo Trey sarà costretto a scontare una pena in carcere poiché, è maggiorenne, oltre al fatto che ha già dei precedenti penali, inoltre quando lo avevano arrestato aveva una pistola e anche della marijuana. Sandy ci mette poco a capire che Ryan è un ragazzo molto intelligente, infatti nonostante la sua carriera scolastica poco brillante, dato che non ha buoni voti oltre al fatto che si è guadagnato alcune sospensioni per rissa, ha ottenuto un punteggio altissimo ai test attitudinali. Il problema è che Ryan è una persona disillusa, non ha obbiettivi né tanto meno prospettive. 

Non appena Ryan esce di prigione, sua madre viene a prenderlo, anche se non è per niente felice di ciò che è successo, affermando che Ryan è un delinquente come suo fratello. Sandy dà a Ryan il suo numero di telefono, in caso gli servisse aiuto. Quando Ryan torna a casa, Dawn lo caccia via, infatti non vuole più prendersi cura di lui. Le parole di Ryan per convincere Dawn a perdonarlo si rivelano inutili, A.J. arriva anche a picchiarlo, e quindi Ryan si vede costretto ad abbandonare casa sua. I suoi amici non sono disposti a dargli ospitalità, quindi telefona a Sandy il quale lo invita a stare da lui a Newport Beach. Sandy lo porta a casa sua, lui vive in una lussuosa villa, infatti nonostante il suo modesto impiego come avvocato d'ufficio, mantiene un alto tenore di vita per merito di sua moglie Kirsten. I Cohen hanno come vicini di casa Jimmy e Julie, i quali hanno due figlie: Marissa e Kaitlin. Sandy chiede a Ryan di aspettare fuori, il tempo di avvertire sua moglie che Ryan vivrà provvisoriamente con loro. Ryan conosce Marissa, la quale ha la sua stessa età, dopo un breve scambio di parole i due si prendono subito in simpatia, anche se Marissa arriva erroneamente a credere che Ryan è un parente di Sandy che viene da Boston.

Kirsten, benché sia prevenuta nei confronti di Ryan, accetta di ospitarlo nella villa, preparandogli la casa in piscina dove lui dormirà. Il giorno dopo Ryan conosce Seth, il figlio di Sandy e Kirsten, suo coetaneo, con il quale fa velocemente amicizia, e i due passano la giornata sulla barca a vela di Seth. Successivamente Ryan e Seth partecipano a una sfilata di beneficenza, alla quale prenderà parte anche Marissa, quest'ultima in effetti aveva invitato Ryan all'evento. Luke Ward, il ragazzo di Marissa, percepisce la vicendevole attrazione che c'è tra la sua ragazza e Ryan. Dopo la sfilata Ryan viene invitato da Summer Roberts, la migliore amica di Marissa (di cui Seth è innamorato dalle elementari) ad una festa sulla spiaggia a casa di Holly Fischer, un'amica di Summer e Marissa. 

Qui, tra sesso e droghe, Seth e Ryan hanno una violenta discussione poiché Summer si avvicina insistentemente a Ryan essendo ubriaca. Seth fraintende ma non vuole sentire ragioni e svela la vera provenienza di Ryan, mettendolo in imbarazzo di fronte a tutti, compresa Marissa. Più tardi Seth, che nel frattempo si è ubriacato, viene aggredito dagli amici di Luke. Ryan interviene difendendolo, colpendo Luke con un pugno, con l'unico risultato che sia Ryan che Seth vengono picchiati da Luke e i suoi amici. 

Seth e Ryan, seppur malconci, si sono divertiti e quando tornano a casa Seth si addormenta, mentre Ryan vede Summer riaccompagnare Marissa a casa, lasciandola davanti alla porta svenuta e ubriaca. Non trovando le chiavi, il ragazzo la porta a casa Cohen e la fa dormire nel letto della casa in piscina. La mattina seguente, Ryan si risveglia e vede che Marissa non è lì, infatti è già tornata a casa. Kirsten vedendo Seth pieno di lividi si arrabbia moltissimo, credendo che Ryan sia un cattivo esempio per suo figlio. Ordina quindi a Sandy di riportarlo a Chino. Sandy parte con Ryan, il quale ha modo di rivedere Marissa, e mentre si allontana si volta per guardarla mentre lei è sul vialetto di casa sua. Al suo ritorno Ryan trova la casa vuota ed un biglietto della madre. Sandy decide allora di riportarlo con sé a Newport.

Note

Collegamenti esterni 
 

Episodi di serie televisive
The O.C.